BRB steht für:
 Banco de Brasília, eine Bank in Brasilien
 Banque de la République du Burundi, die Zentralbank von Burundi im östlichen Afrika
 Barbados, ein Inselstaat in der Karibik (ISO-3166-Code)
 den Landeskenner der ITU (Internationale Fernmeldeunion) für Kurzwellen-Rundfunkstationen aus Barbados
 Barreirinhas Airport (IATA-Code), Flughafen von Barreirinhas, Maranhão, Brasilien
 Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft
 Bayerische Regiobahn, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Benefits Review Board, ein Bereich des US-amerikanischen Arbeitsministeriums
 Bahnhof Berlin-Rummelsburg (Betriebsbahnhof) (DS100-Code)
 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg, Kleinfahrzeugkennzeichen für die Binnenschifffahrt
 Brandenburg an der Havel, kreisfreie Stadt, Kfz-Kennzeichen
 Cruzeiro (Währung), brasilianische Währung von 1970–1986 (ISO-4217-Code)
 BRB Internacional ein spanisches Filmproduktionsunternehmen, insbesondere für Animationsfilme
 Brief Repeatable Battery, eine neuropsychologische Screening-Testbatterie zur Erfassung kognitiver Störungen zum Beispiel bei Multipler Sklerose
 Brienz-Rothorn-Bahn, eine Zahnradbahn im Kanton Bern, Schweiz
 Brigade de répression du banditisme, eine französische Polizei-Eliteeinheit
 BRB Engineering Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 British Railways Board, eine ehemalige britische Eisenbahnverwaltung
 Bundesratsbeschluss, ein Einzel-Entscheid des Schweizer Bundesrats
 Bundesverband der Regionalbewegung
 "Be Right Back", siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#B

BrB steht für:
 Brückenbau, siehe Fachgruppe Brückenbau des Technischen Hilfswerks
 die Braunwaldbahn, eine Standseilbahn im Kanton Glarus, Schweiz

brb steht für:
 Brao (ISO-639-3.Code), austroasiatische Sprache in Kambodscha und Laos
 be right back (Netzjargon; deutsch: bin bald zurück)

Siehe auch:

Abkürzung